Ockenfels ist
 der Name einer Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz, siehe Ockenfels
 der Name einer Burg in der gleichnamigen Ortsgemeinde, siehe Burg Ockenfels 

Ockenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Ockenfels (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gerhard Ockenfels (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Hans Michael Ockenfels (* 1966), deutscher Dermatologe und Allergologe
 Wolfgang Ockenfels (* 1947), katholischer Geistlicher, Dominikaner und Sozialethiker